Schönhofen ist der Ortsname von

 Schönhofen (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schönhofen (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schönhofen (Ostpr.), bis 1938 Lakellen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Lakiele, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Schönhof
 Schönhoven